Binnenland (staatkunde), wat zich binnen de landsgrenzen afspeelt
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Nederland), tegenwoordig Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken (België), tegenwoordig Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Binnenlandse zaken, een overheidsinstelling bevoegd voor de veiligheid, de identiteit en de immigratie en het vreemdelingenbeleid
Binnenland 1, een voormalig radioprogramma van de Nederlandse omroep VPRO
Niet aan de kust gelegen land
CBV Binnenland, een basketbalclub uit Barendrecht
Binnenlanden, laag gelegen gebieden bij Bellingwolde en Nieuw-Beerta
Groeve en Binnenlanden, een voormalig waterschap bij Midwolda
Nesse- Spijker- en Binnenlandsepolder, voormalig waterschap in het gebied van Drecht en Vecht
Binnenlandse Polder, 15e-eeuwse polder bij Barendrecht

Zie ook
Buitenland (doorverwijspagina)